São Luís (franska: São Luís do Maranhão) är en kommun i Brasilien.   Den ligger i delstaten Maranhão, i den nordöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Brasília. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i São Luís:

 São Luís

I övrigt finns följande i São Luís:

 Ponta da Areia (en udde)
 Ponta da Madeira (en udde)

Omgivningarna runt São Luís är huvudsakligen savann. Runt São Luís är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Maranhão